«Send Me an Angel» puede referirse a:

Música 
Álbumes
 "Send Me an Angel" (2002), álbum de Vision Divine.
Canciones
 "Send Me an Angel" (1983), canción de la banda Real Life (de Australian New Wave).
 Versionada por The Quakes (1995), Mythos 'N DJ Cosmo (1999), Zeromancer (2001), Thrice (2005), Paul Oakenfold (2005), Deadstar Assembly (2006), Novaspace (2006), Gregorian, Masters of Chant Chapter V (2006), Missing Hours (2008), Atrocity (2008), The Dreaming (Christopher Hall Formly de Stabbing Westward) (2008)...
 "Send Me an Angel" (1983), canción de la banda Blackfoot (de EE. UU.).
 "Send Me an Angel" (1990), power ballad de la banda Scorpions (de Alemania).
 "Lord, Send Me an Angel" (2000), sencillo de The White Stripes.